Иван Степанович Рижский (, Рига — , Харьков) — русский писатель, филолог, логик, доктор философии, профессор и первый ректор Императорского Харьковского университета.

Биография 
Родился 7(18) сентября 1755 года в Риге в семье православного священника. Образование получал в Псковской, а затем Троицкой семинариях. В период с 1778 года по 1786 год преподавал в Троицкой  лаврской семинарии риторику, поэзию, историю, римские древности и философию. В январе 1785 года митрополит Платон Левшин обратился в Синод с просьбой о присвоении Рижскому обер-офицерского чина, так как он «должность проходит рачительно и ведет себя честно и по своим наукам к общей пользе трудиться и может и способен». В апреле 1785 года Рижский получает чин губернского секретаря. В октябре Рижского увольняют в гражданскую службу. С 1 октября 1786 года Рижский преподает в Санкт Петербургском Горном кадетском корпусе латинский и французский языки, риторику, логику, пиитику, историю и географию. С 27 сентября 1799 года по 4 июля 1801 года Рижский исполнял должность секретаря в святейшем Синоде. 3 мая 1802 года Рижский был избран в члены Императорской Российской Академии. Рижский принимал активное участие в создании Харьковского университета, открытого 17 января 1804 года. На следующий день Рижский был избран первым ректором. Он также возглавил кафедру «красноречия, стихотворства и языка российского». Рижский переизбирался ректором на новый срок 1808—1811 годах. 7 сентября 1807 года Рижский был награждён орденом Святой Анны II степени. 18 декабря решением Совета университета Рижскому было присвоено звание доктора философии. Умер Рижский  от нервной горячки, совершенным бедняком. Был похоронен на Каплуновском кладбище на средства университета.

Научная деятельность 
За годы преподавания в Троицкой семинарии (1778—1786) выходят две книги Рижского: «Сокращение богослужения древних римлян» (Москва, 1784 год) и «Политическое собрание древнего Рима» (Москва, 1786 год и Санкт-Петербург, 1788 год). Также в 1784 году Рижский издал два перевода с латинского: «Краткое понятие о Сенате древних римлян» и «Сокращение Магометанской религии». За время преподавания в Санкт-Петербургском Горном кадетском корпусе Рижский издал два учебника: «Умословие, или Умственная философия» (1790 год) и «Опыт риторики» (1796 год). Рижский также перевел с французского книгу Палласа «Краткое физическое и топографическое описание Таврической области» (1795 год). Сразу же после вступления в Императорскую Российскую Академию (май 1802 года) Рижский взял на себя труд перевести 12 избранных речей Цицерона. В 1811 году Рижский закончил свой последний труд — «Наука стихотворства» (был издан на средства Академии в 1811 году).

Известные труды Рижского 
 «Сокращение богослужения древних римлян» (Москва, 1784 год) — посвящено митрополиту Платону.
 «Политическое собрание древнего Рима» (Москва, 1786 год)
 «Политическое состояние Древнего Рима; или основания правления, бывшего в Древнем Риме во время Царей, Республики и Императоров» (Москва, 1788 год)
 «Умословие, или умственная философия» (Санкт-Петербург 1790 год)
 «Опыт риторики» (Санкт-Петербург, 1796 год) — посвящён управляющему Горным училищем В. Попову.
 «Введение в круг словесности» (Харьков, 1806 год)
 «Наука стихотворства» (1811 год)

Литература 
 Рижский И. С.: Биография и библиографические замечания.
 Известие о жизни и смерти профессора Харьковского ун-та И. С. Рижского. Харьков, 1811.
 Смирнов С.К. История Троицкой лаврской семинарии. Москва, 1867.
 Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению Санкт-Петербург, 1889.
 Сумцов Н. Ф. История филологического факультета Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805—1905) / Под редакцией М. Г. Халанского и Д. И. Багалея. Харьков, 1908.
 Багалей Д. И. Очерки из русской истории. Харьков, 1911. Том 1: Статьи по истории просвещения.

Ссылки 
 http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/106661/Рижский
 http://www.rulex.ru/01170073.htm
 https://web.archive.org/web/20160305233935/http://ucheba.su/dictionary/word/184715/
https://azbyka.ru/otechnik/Sergij_Smirnov/istorija-troitskoj-lavrskoj-seminarii/6_10

Ректоры Императорского Харьковского университета